Jarno est un patronyme et un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
Christophe Jarno (né en 1961), joueur français de football
Georg Jarno (1868-1920), chef d'orchestre et compositeur hongrois
 Franck Jarno (né en 1970, coureur cycliste français 
 (1866-1932), acteur et directeur de théâtre autrichien

Prénom
 (né en 1975), criminel et sataniste finlandais
Jarno Gmelich (né en 1989), coureur cycliste néerlandais
 (né en 1975), homme fort néerlandais
Jarno Heinikangas (né en 1979), joueur finlandais de football
Jarno Kärki (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
Jarno Koskiranta (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace
Jarno Laasala (né en 1979), cascadeur finlandais de séries télévisées
Jarno Leppälä (né en 1979), cascadeur finlandais de séries télévisées 
 (né en 1984), joueur finlandais de football
Jarno Mobach (né en 1998), coureur cycliste néerlandais
Jarno Molenberghs (né en 1989), joueur belge de football
Jarno Parikka (né en 1986), joueur finlandais de football
Jarno Pihlava (né en 1979), nageur finlandais en épreuves de brasse
Jarno Saarinen (1945-1973), pilote de vitesse de moto finlandais
, musicien finlandais
 (1973-2020), musicien finlandais
 (né en 1982), joueur finlandais de football
Jarno Trulli (né en 1974), pilote automobile italien
 (né en 1974), joueur finlandais de bandy

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais